Чикашка школа подразумева одређена гледишта и филозофије у вези са неким програмом или катедром на Универзитету у Чикагу, иако су се поједини чланови тих катедри историјски разилазили у својим интелектуалним оријентацијама.

О Чикашкој школи се може говорити у различитим областима, као на пример:
Чикашка школа (архитектура)
Чикашка школа (економија)
Чикашка школа (књижевна критика)
Чикашка школа (математичка анализа)
Чикашка школа (социологија)